Corruption (computerspel), computerspel uit 1988
 Corruption (band), Poolse stoner-/doommetalband
 Corruption (1933), Amerikaanse film uit 1933
 Corruption (1968), Britse film uit 1968